Olaszország
Magnano, település Olaszországban, Piemont régióban, Biella megyében
Magnano in Riviera, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Udine megyében